

Popis najboljih strijelaca u Hrvatskoj nogometnoj ligi po sezonama

Najbolji strijelci 
Zadnji put ažurirano: 23. listopada 2022.

Igrači s najviše postignutih pogodaka na jednoj utakmici

Poveznice 
 hrnogomet.com, 1. HNL

Izvori 

Hrvatska nogometna liga